Под термином дифференцирование могут подразумевать различные научные понятия:
 Дифференцирование  в математическом анализе — операция взятия полной или частной производной функции.
 Дифференцирование в алгебре — линейное отображение, удовлетворяющее тождеству Лейбница; алгебраическая операция, обобщающая формальные свойства различных определений производных. Изучением дифференцирований и их свойств занимается дифференциальная алгебра.
 Дифференцирование клеток в биологии — формирование специализированного фенотипа при делении клеток в ходе морфогенеза.